Tobias Björklund, född 27 februari 1988 i Bollnäs, Sverige är en svensk bandyspelare som sedan säsongen 2017–2018 spelar för IK Tellus.

Meriter 
Allsvensk mästare med Ljusdals BK 2011/2012 och IK Tellus 2019/2020. 
Vinnare av skytteligan Allsvenskan 2010/2011 och 2011/2012.

Statistik

Källor

Fotnoter

Födda 1988
Män
Levande personer
Svenska bandyspelare
Svenska idrottare under 2000-talet
Spelare i IK Tellus Bandy
Spelare i Bollnäs GoIF
Spelare i Ljusdals BK